Dinnerstein ist der Familienname folgender Personen: 

 Dorothy Dinnerstein (1923–1992), US-amerikanische Feministin 
 Harvey Dinnerstein (* 1928), US-amerikanischer Maler
 Leonard Dinnerstein (1934–2019), US-amerikanischer Historiker  
 Simon Dinnerstein (* 1943), US-amerikanischer Maler 
 Simone Dinnerstein (* 1972), US-amerikanische Pianistin